Jaroslav Drobný – czechosłowacki tenisista
 Jaroslav Drobný – czeski piłkarz występujący w Hamburger SV